

Passeriformes (continuação)

Corvidae
 Androphobus viridis
 Psophodes olivaceus
 Psophodes nigrogularis
 Psophodes occidentalis
 Psophodes cristatus
 Cinclosoma punctatum
 Cinclosoma castanotus
 Cinclosoma castaneothorax
 Cinclosoma cinnamomeum
 Cinclosoma ajax
 Ptilorrhoa leucosticta
 Ptilorrhoa caerulescens
 Ptilorrhoa castanonota
 Eupetes macrocerus
 Ifrita kowaldi
 Corcorax melanorhamphos
 Struthidea cinerea
 Daphoenositta chrysoptera
 Daphoenositta miranda
 Mohoua albicilla
 Mohoua ochrocephala
 Mohoua novaeseelandiae
 Falcunculus frontatus
 Oreoica gutturalis
 Rhagologus leucostigma
 Pachycare flavogrisea
 Hylocitrea bonensis
 Coracornis raveni
 Aleadryas rufinucha
 Pachycephala olivacea
 Pachycephala rufogularis
 Pachycephala inornata
 Pachycephala grisola
 Pachycephala albiventris
 Pachycephala homeyeri
 Pachycephala phaionotus
 Pachycephala hyperythra
 Pachycephala modesta
 Pachycephala hypoxantha
 Pachycephala sulfuriventer
 Pachycephala philippinensis
 Pachycephala meyeri
 Pachycephala griseiceps
 Pachycephala simplex
 Pachycephala orpheus
 Pachycephala pectoralis
 Pachycephala soror
 Pachycephala lorentzi
 Pachycephala melanura
 Pachycephala caledonica
 Pachycephala flavifrons
 Pachycephala jacquinoti
 Pachycephala schlegelii
 Pachycephala nudigula
 Pachycephala implicata
 Pachycephala aurea
 Pachycephala griseonota
 Pachycephala arctitorquis
 Pachycephala monacha
 Pachycephala leucogastra
 Pachycephala rufiventris
 Pachycephala lanioides
 Colluricincla umbrina
 Colluricincla megarhyncha
 Colluricincla boweri
 Colluricincla woodwardi
 Colluricincla harmonica
 Colluricincla tenebrosa
 Pitohui kirhocephalus
 Pitohui dichrous
 Pitohui incertus
 Pitohui ferrugineus
 Pitohui cristatus
 Pitohui nigrescens
 Eulacestoma nigropectus
 Turnagra capensis
 Platylophus galericulatus
 Platysmurus leucopterus
 Gymnorhinus cyanocephalus
 Cyanocitta cristata
 Cyanocitta stelleri
 Aphelocoma insularis
 Aphelocoma californica
 Aphelocoma coerulescens
 Aphelocoma ultramarina
 Aphelocoma unicolor
 Cyanolyca armillata
 Cyanolyca turcosa
 Cyanolyca viridicyana
 Cyanolyca cucullata
 Cyanolyca pulchra
 Cyanolyca pumilo
 Cyanolyca nana
 Cyanolyca mirabilis
 Cyanolyca argentigula
 Cyanocorax melanocyaneus
 Cyanocorax sanblasianus
 Cyanocorax yucatanicus
 Cyanocorax beecheii
Gralha-cinza, Cyanocorax cyanomelas
Gralha-azul, Cyanocorax caeruleus
Gralha-violácea, Cyanocorax violaceus
Gralha-do-cerrado, Cyanocorax cristatellus
Gralha-de-nuca-azul, Cyanocorax heilprini
Gralha-da-guiana, Cyanocorax cayanus
 Cyanocorax affinis
 Cyanocorax dickeyi
Gralha-picada, Cyanocorax chrysops
Gralha-cancã, Cyanocorax cyanopogon
 Cyanocorax mystacalis
 Cyanocorax yncas
 Psilorhinus morio
 Calocitta colliei
 Calocitta formosa
 Garrulus glandarius
 Garrulus lanceolatus
 Garrulus lidthi
 Perisoreus infaustus
 Perisoreus internigrans
 Perisoreus canadensis
 Urocissa ornata
 Urocissa caerulea
 Urocissa flavirostris
 Urocissa erythrorhyncha
 Urocissa whiteheadi
 Cissa chinensis
 Cissa hypoleuca
 Cissa thalassina
 Cyanopica cyana
 Dendrocitta vagabunda
 Dendrocitta formosae
 Dendrocitta occipitalis
 Dendrocitta leucogastra
 Dendrocitta frontalis
 Dendrocitta bayleyi
 Crypsirina temia
 Crypsirina cucullata
 Temnurus temnurus
 Pica pica
 Pica nuttalli
 Zavattariornis stresemanni
 Podoces hendersoni
 Podoces biddulphi
 Podoces panderi
 Podoces pleskei
 Pseudopodoces humilis
 Nucifraga columbiana
 Nucifraga caryocatactes
 Pyrrhocorax pyrrhocorax
 Pyrrhocorax graculus
 Ptilostomus afer
 Corvus monedula
 Corvus dauuricus
 Corvus splendens
 Corvus moneduloides
 Corvus enca
 Corvus typicus
 Corvus unicolor
 Corvus florensis
 Corvus kubaryi
 Corvus validus
 Corvus meeki
 Corvus woodfordi
 Corvus fuscicapillus
 Corvus tristis
 Corvus capensis
 Corvus frugilegus
 Corvus caurinus
 Corvus brachyrhynchos
 Corvus ossifragus
 Corvus imparatus
 Corvus sinaloae
 Corvus palmarum
 Corvus jamaicensis
 Corvus nasicus
 Corvus leucognaphalus
 Corvus corone
 Corvus macrorhynchos
 Corvus levaillantii
 Corvus orru
 Corvus bennetti
 Corvus coronoides
 Corvus mellori
 Corvus boreus
 Corvus tasmanicus
 Corvus torquatus
 Corvus hawaiiensis
 Corvus cryptoleucus
 Corvus albus
 Corvus ruficollis
 Corvus corax
 Corvus rhipidurus
 Corvus albicollis
 Corvus crassirostris
 Melampitta lugubris
 Melampitta gigantea
 Loboparadisea sericea
 Cnemophilus macgregorii
 Cnemophilus loriae
 Macgregoria pulchra
 Lycocorax pyrrhopterus
 Manucodia atra
 Manucodia chalybata
 Manucodia comrii
 Manucodia jobiensis
 Manucodia keraudrenii
 Semioptera wallacii
 Paradigalla carunculata
 Paradigalla brevicauda
 Epimachus fastuosus
 Epimachus meyeri
 Epimachus albertisi
 Epimachus bruijnii
 Lophorina superba
 Parotia sefilata
 Parotia carolae
 Parotia lawesii
 Parotia helenae
 Parotia wahnesi
 Ptiloris magnificus
 Ptiloris intercedens
 Ptiloris victoriae
 Ptiloris paradiseus
 Cicinnurus magnificus
 Cicinnurus respublica
 Cicinnurus regius
 Astrapia nigra
 Astrapia splendidissima
 Astrapia mayeri
 Astrapia stephaniae
 Astrapia rothschildi
 Pteridophora alberti
 Seleucidis melanoleuca
 Paradisaea rubra
 Paradisaea minor
 Paradisaea apoda
 Paradisaea raggiana
 Paradisaea decora
 Paradisaea guilielmi
 Paradisaea rudolphi
 Cracticus mentalis
 Cracticus torquatus
 Cracticus cassicus
 Cracticus louisiadensis
 Cracticus nigrogularis
 Cracticus quoyi
 Gymnorhina tibicen
 Strepera graculina
 Strepera fuliginosa
 Strepera versicolor
 Artamus fuscus
 Artamus leucorynchus
 Artamus monachus
 Artamus maximus
 Artamus insignis
 Artamus mentalis
 Artamus personatus
 Artamus superciliosus
 Artamus cinereus
 Artamus cyanopterus
 Artamus minor
 Pityriasis gymnocephala
 Peltops blainvillii
 Peltops montanus
 Oriolus melanotis
 Oriolus bouroensis
 Oriolus forsteni
 Oriolus phaeochromus
 Oriolus szalayi
 Oriolus sagittatus
 Oriolus flavocinctus
 Oriolus xanthonotus
 Oriolus steerii
 Oriolus albiloris
 Oriolus isabellae
 Oriolus oriolus
 Oriolus auratus
 Oriolus chinensis
 Oriolus tenuirostris
 Oriolus chlorocephalus
 Oriolus crassirostris
 Oriolus brachyrhynchus
 Oriolus monacha
 Oriolus larvatus
 Oriolus percivali
 Oriolus nigripennis
 Oriolus xanthornus
 Oriolus hosii
 Oriolus cruentus
 Oriolus traillii
 Oriolus mellianus
 Sphecotheres hypoleucus
 Sphecotheres viridis
 Coracina maxima
 Coracina larvata
 Coracina macei
 Coracina javensis
 Coracina schistacea
 Coracina personata
 Coracina atriceps
 Coracina fortis
 Coracina caledonica
 Coracina novaehollandiae
 Coracina caeruleogrisea
 Coracina temminckii
 Coracina striata
 Coracina bicolor
 Coracina lineata
 Coracina boyeri
 Coracina leucopygia
 Coracina papuensis
 Coracina longicauda
 Coracina parvula
 Coracina abbotti
 Coracina analis
Lagarteiro-cinzento-e-branco, Coracina pectoralis
Lagarteiro-cinzento, Coracina caesia
 Coracina azurea
 Coracina graueri
 Coracina cinerea
 Coracina typica
 Coracina newtoni
 Coracina coerulescens
 Coracina tenuirostris
 Coracina dohertyi
 Coracina sula
 Coracina dispar
 Coracina mindanensis
 Coracina morio
 Coracina ceramensis
 Coracina incerta
 Coracina schisticeps
 Coracina melas
 Coracina montana
 Coracina holopolia
 Coracina mcgregori
 Coracina ostenta
 Coracina polioptera
 Coracina melaschistos
 Coracina fimbriata
 Coracina melanoptera
 Campochaera sloetii
 Lalage melanoleuca
 Lalage nigra
 Lalage leucopygialis
 Lalage sueurii
 Lalage tricolor
 Lalage aurea
 Lalage moesta
 Lalage atrovirens
 Lalage leucomela
 Lalage maculosa
 Lalage sharpei
 Lalage leucopyga
Lagarteiro-preto, Campephaga flava
 Campephaga lobata
 Campephaga oriolina
Picanço-cuco-de-petit, Campephaga petiti
 Campephaga phoenicea
Picanço-cuco-de-garganta-purpura, Campephaga quiscalina
 Pericrocotus roseus
 Pericrocotus cantonensis
 Pericrocotus divaricatus
 Pericrocotus tegimae
 Pericrocotus cinnamomeus
 Pericrocotus igneus
 Pericrocotus lansbergei
 Pericrocotus erythropygius
 Pericrocotus solaris
 Pericrocotus ethologus
 Pericrocotus brevirostris
 Pericrocotus miniatus
 Pericrocotus flammeus
 Hemipus picatus
 Hemipus hirundinaceus
 Rhipidura hypoxantha
 Rhipidura superciliaris
 Rhipidura cyaniceps
 Rhipidura phoenicura
 Rhipidura nigrocinnamomea
 Rhipidura albicollis
 Rhipidura euryura
 Rhipidura aureola
 Rhipidura javanica
 Rhipidura perlata
 Rhipidura leucophrys
 Rhipidura diluta
 Rhipidura rufiventris
 Rhipidura fuscorufa
 Rhipidura cockerelli
 Rhipidura threnothorax
 Rhipidura maculipectus
 Rhipidura leucothorax
 Rhipidura atra
 Rhipidura hyperythra
 Rhipidura albolimbata
 Rhipidura phasiana
 Rhipidura fuliginosa
 Rhipidura drownei
 Rhipidura tenebrosa
 Rhipidura rennelliana
 Rhipidura spilodera
 Rhipidura personata
 Rhipidura nebulosa
 Rhipidura brachyrhyncha
 Rhipidura teysmanni
 Rhipidura superflua
 Rhipidura dedemi
 Rhipidura opistherythra
 Rhipidura lepida
 Rhipidura rufidorsa
 Rhipidura dahli
 Rhipidura matthiae
 Rhipidura malaitae
 Rhipidura kubaryi
 Rhipidura rufifrons
 Rhipidura semirubra
 Chaetorhynchus papuensis
 Dicrurus ludwigii
 Dicrurus atripennis
 Dicrurus adsimilis
 Dicrurus modestus
 Dicrurus aldabranus
 Dicrurus fuscipennis
 Dicrurus forficatus
 Dicrurus waldenii
 Dicrurus macrocercus
 Dicrurus leucophaeus
 Dicrurus caerulescens
 Dicrurus annectans
 Dicrurus aeneus
 Dicrurus remifer
 Dicrurus hottentottus
 Dicrurus sumatranus
 Dicrurus montanus
 Dicrurus densus
 Dicrurus balicassius
 Dicrurus bracteatus
 Dicrurus megarhynchus
 Dicrurus andamanensis
 Dicrurus paradiseus
 Erythrocercus mccallii
 Erythrocercus holochlorus
 Erythrocercus livingstonei
 Elminia longicauda
 Elminia albicauda
 Trochocercus nigromitratus
 Trochocercus albiventris
 Trochocercus albonotatus
 Trochocercus nitens
 Trochocercus cyanomelas
 Hypothymis helenae
 Hypothymis coelestis
 Hypothymis azurea
 Eutrichomyias rowleyi
 Terpsiphone rufiventer
 Terpsiphone bedfordi
 Terpsiphone rufocinerea
 Terpsiphone viridis
 Terpsiphone atrochalybeia
 Terpsiphone mutata
 Terpsiphone corvina
 Terpsiphone bourbonnensis
 Terpsiphone paradisi
 Terpsiphone atrocaudata
 Terpsiphone cinnamomea
 Terpsiphone cyanescens
 Chasiempis sandwichensis
 Pomarea dimidiata
 Pomarea nigra
 Pomarea iphis
 Pomarea mendozae
 Pomarea whitneyi
 Mayrornis versicolor
 Mayrornis lessoni
 Mayrornis schistaceus
 Neolalage banksiana
 Clytorhynchus pachycephaloides
 Clytorhynchus vitiensis
 Clytorhynchus nigrogularis
 Clytorhynchus hamlini
 Metabolus rugensis
 Monarcha axillaris
 Monarcha rubiensis
 Monarcha cinerascens
 Monarcha frater
 Monarcha melanopsis
 Monarcha erythrostictus
 Monarcha castaneiventris
 Monarcha richardsii
 Monarcha pileatus
 Monarcha castus
 Monarcha leucotis
 Monarcha guttulus
 Monarcha mundus
 Monarcha trivirgatus
 Monarcha sacerdotum
 Monarcha everetti
 Monarcha loricatus
 Monarcha boanensis
 Monarcha leucurus
 Monarcha julianae
 Monarcha manadensis
 Monarcha brehmii
 Monarcha infelix
 Monarcha menckei
 Monarcha verticalis
 Monarcha barbatus
 Monarcha browni
 Monarcha viduus
 Monarcha godeffroyi
 Monarcha takatsukasae
 Monarcha chrysomela
 Arses telescophthalmus
 Arses insularis
 Arses kaupi
 Myiagra freycineti
 Myiagra erythrops
 Myiagra oceanica
 Myiagra pluto
 Myiagra atra
 Myiagra galeata
 Myiagra rubecula
 Myiagra ferrocyanea
 Myiagra cervinicauda
 Myiagra caledonica
 Myiagra vanikorensis
 Myiagra albiventris
 Myiagra azureocapilla
 Myiagra ruficollis
 Myiagra cyanoleuca
 Myiagra inquieta
 Myiagra alecto
 Myiagra hebetior
 Lamprolia victoriae
 Machaerirhynchus flaviventer
 Machaerirhynchus nigripectus
 Grallina cyanoleuca
 Grallina bruijni
 Aegithina tiphia
 Aegithina nigrolutea
 Aegithina viridissima
 Aegithina lafresnayei
 Lanioturdus torquatus
 Nilaus afer
 Dryoscopus gambensis
 Dryoscopus pringlii
 Dryoscopus cubla
 Dryoscopus senegalensis
 Dryoscopus angolensis
 Dryoscopus sabini
 Tchagra minuta
 Tchagra anchietae
 Tchagra senegala
 Tchagra australis
 Tchagra jamesi
 Tchagra tchagra
 Laniarius ruficeps
 Laniarius luehderi
 Laniarius brauni
 Laniarius amboimensis
 Laniarius liberatus
 Laniarius turatii
 Laniarius aethiopicus
 Laniarius bicolor
 Laniarius ferrugineus
 Laniarius barbarus
 Laniarius erythrogaster
 Laniarius atrococcineus
 Laniarius mufumbiri
 Laniarius atroflavus
 Laniarius funebris
 Laniarius leucorhynchus
 Laniarius poensis
 Laniarius fuelleborni
 Rhodophoneus cruentus
 Telophorus zeylonus
 Telophorus bocagei
 Telophorus sulfureopectus
 Telophorus olivaceus
 Telophorus multicolor
 Telophorus nigrifrons
 Telophorus kupeensis
 Telophorus viridis
 Telophorus dohertyi
 Telophorus quadricolor
 Malaconotus cruentus
 Malaconotus lagdeni
 Malaconotus gladiator
 Malaconotus blanchoti
 Malaconotus monteiri
 Malaconotus alius
 Prionops plumatus
 Prionops poliolophus
 Prionops alberti
 Prionops caniceps
 Prionops rufiventris
 Prionops retzii
 Prionops gabela
 Prionops scopifrons
 Bias flammulatus
 Bias musicus
 Pseudobias wardi
 Batis diops
 Batis margaritae
 Batis mixta
 Batis reichenowi
 Batis dimorpha
 Batis capensis
 Batis fratrum
 Batis molitor
 Batis soror
 Batis pririt
 Batis senegalensis
 Batis orientalis
 Batis minor
 Batis perkeo
 Batis minima
 Batis ituriensis
 Batis occulta
 Batis poensis
 Batis minulla
 Platysteira cyanea
 Platysteira laticincta
 Platysteira albifrons
 Platysteira peltata
 Platysteira castanea
 Platysteira tonsa
 Platysteira blissetti
 Platysteira chalybea
 Platysteira jamesoni
 Platysteira concreta
 Philentoma pyrhopterum
 Philentoma velatum
 Tephrodornis gularis
 Tephrodornis pondicerianus
 Calicalicus madagascariensis
 Schetba rufa
 Vanga curvirostris
 Xenopirostris xenopirostris
 Xenopirostris damii
 Xenopirostris polleni
 Artamella viridis
 Falculea palliata
 Leptopterus chabert
 Cyanolanius madagascarinus
 Oriolia bernieri
 Euryceros prevostii
 Tylas eduardi
 Hypositta corallirostris

Página anterior: Anexo:Lista de aves de Sibley-Monroe 12

Próxima página: Anexo:Lista de aves de Sibley-Monroe 14

Índice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

13